Македо́нцы () — южнославянский народ, представители которого проживают в основном в Северной Македонии, однако представлены как диаспора во многих странах мира.

Общая численность составляет около 2—2,5 млн. Язык — македонский из группы южнославянских языков. В основе письменности лежит кириллица.

Этноним 
Этноним «македонцы» введён в официальное употребление в 1945 году. Также встречается название македонские славяне. Власти Греции называют македонцев «славяно-македонцами» (), «новомакедонцами», а также «скопьянцами».

Наблюдаемое в последнее время (2017) постоянное употребление премьер-министром, министрами и политическими деятелями Албании термина «славомакедонцы» стало причиной дипломатического демарша официального Скопье.

Культура 
Культура македонцев включает в себя как традиционные элементы, так и элементы современного искусства. Она тесно связана с родной землёй и её ближайшим окружением. Богатое культурное наследие македонцев заметно в народном творчестве, роскошных традиционных национальных костюмах, украшениях и орнаментах на городских и деревенских домах, в самобытном архитектурном стиле, монастырях и церквях, иконостасах, иконах, резьбе по дереву, литературных произведениях и т. д. Македонцы сохраняют многие старинные обычаи, в частности, в селе Галичник до настоящего времени практикуется традиционный свадебный обряд, широко известный как Галичницкая свадьба.

Современные македонцы считают Македонию колыбелью славянской письменности и культуры, а город Охрид — Иерусалимом православия. В Северной Македонии есть мнение, что именно в географической области Македонии создана первая славянская азбука и произведена первая кодификация старославянского языка. Это случилось в то время, когда географическая область Македония была частью Первого Болгарского царства под управлением болгарского кана Бориса (в крещении Михаила) — крестителя болгарского народа, в том числе и уроженцев географической области Македонии.

Население 
Македонцы проживают в Северной Македонии, Греции, Албании, Сербии и других странах (см. Македонская диаспора). Общая численность — около 2 млн. Язык — македонский. Большинство проживающих в Болгарии македонцев сохранили болгарское самосознание.

Большинство македонских верующих — православные, торбеши — мусульмане.

Македонцами называют также людей, проживающих в географической области Македония, вне зависимости от этнической принадлежности.

Язык 

Македонский язык принадлежит к южнославянским языкам. Македонский город Охрид во время князя Михаила и царя Симеона (Первое Болгарское царство) был центром славянской письменности и культуры — в частности, именно оттуда родом был средневековый просветитель святой Климент Охридский, согласно летописям, создавший классический вариант кириллицы. Литературный македонский язык похож на болгарский и, в меньшей степени, на сербский языки, но в македонском языке произошли некоторые грамматические и лексические изменения, отличающие его от литературных языков соседних славянских народов (иной тип ударения, иная форма перфекта, иные определённые артикли, иные правила употребления глагольных времён и др.). Несмотря на то, что норма была стандартизирована в 1940-х годах, большинство болгарских лингвистов не признают самостоятельного македонского языка, отличного от болгарского (так же, как и македонский этнос), и считают македонский частью западноболгарского диалекта, а его кодифицированную форму — одним из трёх литературных вариантов болгарского языка.

См. также 
 Македонский вопрос
 Македонизм
 Югославы
 Переселение славян на Балканы
 Славяне в Греции

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 
 
 Кто такие Македонцы? — Статья Александра Фёдоровича Риттиха 1914 года.
 МАКЕДОНСКІЙ ГОЛОСЪ — Но. 1 (9 Июня 1913 года).
 Македония — Энциклопедия «Славяне»
 Парадоксы македонской истории — Блаже Ристовски, академик МАНУ (Македонская академия наук и искусств)
 Из истории македонского литературного языка — Р. П. Усикова
 Македонцы — Энциклопедия «Народы и религии мира»

Балканские народы
Народы Греции
Народы Албании
Народы Болгарии
Народы Сербии